Vreugd en Rust (restaurant) - voormalig restaurant met Michelinster in Voorburg, gevestigd op onderstaand landgoed
 Vreugd en Rust (landgoed) - landgoed in Voorburg